Place d'Armes – piazza di Metz, in Francia
Place d'Armes – piazza di Montréal, in Canada